Чукэ () — румынская фамилия. Известные носители:

 Чукэ, Михай (1883—1969) — румынский бактериолог и паразитолог, член Румынской АН.
 Чукэ, Николае (род. 1967) — румынский военный и политический деятель, премьер-министр Румынии с 25 ноября 2021 года.